Wójcikowski (forma żeńska: Wójcikowska; liczba mnoga Wójcikowscy) – polskie nazwisko.

Znani Wójcikowscy 

 Leon Wójcikowski – polski tancerz, choreograf i pedagog baletu.
 Rafał Wójcikowski – polski polityk.
 Barbara Wójcikowska – polska botaniczka.
 Dominik Wójcikowski – polski urzędnik samorządowy, prezydent Kielc.

Przypisy 
Najpopularniejsze nazwiska w polsce wraz z liczbą wystąpień i podziałem na płeć 
Polskie nazwiska